Велке-Мезиржичи () — город в Чехии, в крае Высочина, район Ждяр-над-Сазавоу. Находится на слиянии рек Ославы и Балинки, в 31 км восточнее Йиглавы. Город расположен близко к автомагистрали D1, мост которой проходит через город.

На начало 2015 года население города составляло 11 641 жителей. Герб города состоит из красного щита с семью серебряными перьями на золотом поясе.

Первое письменное упоминание о городе относятся к 1236 году.

История 
Информация о заселении этого места в доисторические времена отсутствует, так как в этом районе не проводились археологические исследования. Район верхнего бассейна реки Ославы был колонизирован Пршибиславом из Кржижанова в 12 столетии, это время начала заселения Велкомезерской котловины.

Первое письменное упоминание о городе относится к XII столетию. Во время Тридцатилетней войны город был восемь раз разгромлен. В 1723 году был большой пожар, захвативший город и замок. В 1886 году был соединён железной дорогой со Студеницем.

6 мая 1945 в городе вспыхнуло восстание, возглавляемое Йиндрой Новачкем. Вечером того же дня немецкие войска захватили участников восстания и других жителей города. 7 мая захваченные были допрошены, один человек был убит. 55 человек было расстреляно на берегу рек Ославы и Былинки. Йиндра Новачек был повешен на площади на фонарном столбе. 8 мая немецкими военными были застрелены ещё три человека. 9 мая в город вошли советские войска. Город подвергался бомбардировкам, погибло множество мирных жителей. Все жертвы были похоронены в общей могиле на местном кладбище 13 мая.

Население

Достопримечательности 
 Замок Вельке-Мезиржичи
 Костёл Святого Николая
 Еврейское кладбище
 Еврейский квартал
 Малая синагога
 Старая синагога
 Новая синагога
 Музей Вельке-Мезиржичи

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Города края Высочина